9 (Neuf) — пятый франкоязычный и в общей сложности седьмой студийный альбом певицы Лары Фабиан, вышедший в 2005 году.

Об альбоме 
9 (Neuf) был записан в соавторстве с известным французским композитором и гитаристом Жаном-Феликсом Лалланом, который также стал его продюсером. Кроме того, это первый альбом Лары Фабиан, в котором она отошла от многолетнего сотрудничества со своим другом и партнером Риком Алиссоном.

Список композиций 

Альбомы Лары Фабиан